Zacaixtlahuacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacaixtlahuacán, José Joaquín de Herrera, ort, Guerrero, 
 Zacaixtlahuacán, Copanatoyac, ort, Guerrero,